Пасо де лос Торос има више значења:

 Пасо де лос Торос (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо де лос Торос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику